Kaeso Fabius är ett namn som burits av flera personer: 

* Kaeso Fabius (borgmästare) (1908–1986), nederländsk borgmästare
 Kaeso Fabius Ambustus, romersk politiker, konsulartribun 404, 401, 395 och 390 f.Kr.
 Kaeso Fabius Vibulanus, romersk politiker och militär, konsul 484, 481 och 479 f.Kr.